Atlantische kustvlakte (Dominicaanse Republiek), een vlakte in de Dominicaanse Republiek
Atlantische Kustvlakte (Verenigde Staten), een vlakte in de Verenigde Staten